Kalat – città capoluogo dello shahrestān di Kalat in Iran
 Kalat – città storica situata nel distretto di Kalat in Pakistan
 Kalat – antico stato principesco del subcontinente indiano